Thomas Girard (1963-), pianiste et enseignant français ;
 Thomas Girard (1991-), joueur français de rugby à XV.